Добрево може бити:

 Горње Добрево, насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија
 Доње Добрево, насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија
 Добрево (Пробиштип), насеље у општини Пробиштип, Северна Македонија
 Добрево (Добричка област), насеље у општини Добричка, Добрич, Република Бугарска